Склад збірної Хорватії на чемпіонаті світу 2002 

Докладніше...Хорватія
Хорватія 2002